Quentin Ngakoutou (Bangui, República Centroafricana, 19 de mayo de 1994) es un futbolista centroafricano que se desempeña como delantero y actualmente juega en el Bourges 18 del Championnat National 3 francés.

Clubes

Enlaces externos 
 Quentin Ngakoutou
 
 Ficha en FFF

Futbolistas de Francia
Futbolistas del Athlétic Club Arles-Avignon
Futbolistas del Football Club Lausana-Sport
Futbolistas del Évian Thonon Gaillard FC
Futbolistas del Royale Union Saint-Gilloise
Futbolistas de la selección de fútbol sub-16 de Francia
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Francia
Futbolistas de la selección de fútbol de República Centroafricana